Змиёв (укр. Зміїв) — многозначное понятие:

 Змиёв — город в Харьковской области Украины, административный центр Змиёвского района.
 Змиёв (станция) — железнодорожная станция Южной железной дороги, находящаяся в одноимённом городе.
 Змиёв, Фёдор (ум. после 1705) — русский воевода, комендант Саратова в 1705 году.
 Фёдор Змиёв (1852—1908) — псевдоним писателя Фёдора Булгакова, использовавшийся для критических работ.

См. также 
 Змеев